

Persone
Agostino Schiaffino (...–...) – poeta e storico italiano
Anna Schiaffino Giustiniani (1807-1841) – patriota italiana
Bernardo Schiaffino (1678-1725) – scultore e pittore italiano
Francesco Maria Schiaffino (1689-1765) – scultore italiano
Gualtiero Schiaffino (1943-2007) – pubblicitario, disegnatore e scrittore italiano
Juan Alberto Schiaffino (1925-2002) – calciatore e allenatore di calcio uruguaiano naturalizzato italiano
Mariarosa Schiaffino (1938) – scrittrice, giornalista e pubblicista italiana
Placido Maria Schiaffino (1829-1889) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Raúl Schiaffino (1923–...) – calciatore uruguaiano
Rosanna Schiaffino (1939-2009) – attrice italiana
Simone Schiaffino (1835-1860) – patriota italiano che prese parte alla spedizione dei Mille

Simone Schiaffino – cacciatorpediniere, e poi torpediniera, della Regia Marina